John Law kan syfta på bland andra:

 John Law (1671–1729), skotsk nationalekonom
 John Law (1745–1810), engelsk matematiker 
 John Phillip Law (1937–2008), amerikansk filmskådespelare